Ravno Brezje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kumrovec, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 258 stanovnika te 83 obiteljskih kućanstava.

Spomenici i znamenitosti 
 Prapovijesni arheološki lokalitet
 Spomenik Lijepoj našoj

Izvori

Naselja u sastavu Općine Kumrovec